Трумгеллер () (женская форма — ) — немецкая фамилия;

Носители фамилии 
 Трумгеллер, Генрих Петрович (род. 1972) — немецкий шоссейный велогонщик.
 Трумгеллер, Петр Иванович — советский шоссейный велогонщик, тренер.